Andrea Lissoni ist der Name folgender Personen:

* Andrea Lissoni (Kunsthistoriker) (* 1970), italienischer Kunsthistoriker und Hochschullehrer
 Andrea Lissoni (Politiker) (1807–1878), italienischer Politiker